Der Begriff Regius Professor of Materia Medica ist nicht eindeutig und kann sich auf einen der folgenden Einträge beziehen:
 Regius Professor of Materia Medica and Therapeutics (Aberdeen), 1860 gegründete Professur an der University of Aberdeen
 Regius Professor of Materia Medica (Glasgow), 1766 gegründete Professur an der University of Glasgow